Daniel Goitom – calciatore eritreo, nato nel 1979
 Haile Goitom – calciatore eritreo, nato nel 1986
 Henok Goitom – calciatore svedese naturalizzato eritreo